Seznam římských konzulů (fasti consulares) je základním pramenem pro dataci starořímských dějin a archeologie, neboť přiřazuje jednotlivým rokům jména konzulů, podle nichž se jednotlivé roky v historických pramenech pojmenovávaly. V označení jednotlivých roků jsou uváděna jména v ablativu (např. Cn. Domitio C. Sosio consulibus, tj. v roce 32 př. n. l.).

Vyhotovávání seznamu konzulů měli na starosti kněží, pro první století republiky tento údaj však není věrohodný. Fasti zahrnují období 1050 let, od roku 509 př. n. l., kdy došlo k vyhnání posledního římského krále a kam se klade počátek republiky, po rok 541, kdy byl v byzantské říši coby dědici východořímské říše naposledy obsazen úřad konzula. V samotném Římě byl ještě po zániku západořímské říše roku 476 jmenován vždy jeden konzul.

Diskutuje se o historicitě konzulů uváděných v prvních dvou staletích republiky, historikové některá jména vysvětlují jako interpolace, jimiž si jednotlivé římské rodiny snažily zajistit historický význam. Většina historiků se však kloní k názoru, že není třeba zpochybňovat historicitu uváděných jmen konzulů po roce 387 př. n. l., kdy došlo ke galské invazi.

Roku 19 př. n. l. nechal Augustus na římském Foru vystavět triumfální oblouk se seznamem konzulů, k jehož opravě zřídil zvláštní komisi. Fragmenty tohoto seznamu byly nalezeny roku 1546/1547 a roku 1586 uloženy v Paláci konzervátorů na římském Kapitolu (fasti Capitolini).

Zkratky 

Ostatní zkratky označují praenomen jednotlivých konzulů.

6. století př. n. l.

5. století př. n. l.

4. století př. n. l.

3. století př. n. l.

2. století př. n. l.

1. století př. n. l.

1. století n. l.

2. století

3. století

4. století

5. století

6. století

Související články 
 Římská říše
 Římská republika
 Principát
 Konzul (antický Řím)
 Seznam římských králů
 Seznam římských císařů
 Seznam římských diktátorů

Starověcí římští politici
Římských konzulů